Transformers – media franchise comprendente giocattoli, cartoni animati, fumetti e film
Transformers – giocattoli prodotti da Hasbro
Transformers – pubblicazione a fumetti originariamente pubblicata da Marvel e attualmente pubblicata da IDW
Transformers –  serie televisiva a cartoni animati/anime originata dalla omonima linea di giocattoli esordita nel 1984
Transformers – serie d'animazione prodotta tra il 1984 e 1987
The Transformers: Generation 2 – serie d'animazione prodotta tra il 1992 e 1994
Transformers – serie di film statunitensi di fantascienza e azione diretti da Michael Bay
Transformers - The Movie – film d'animazione del 1986
Transformers – film del 2007 di Michael Bay
Transformers – videogioco del 1986 basato sui personaggi dell'omonimo franchise
Transformers – videogioco del 2003
Transformers – videogioco del 2004 ispirato alla serie Transformers Armada